Kunovo je ime za:

Kunovo (Foča, BiH), naselje u BiH
Kunovo (Vladičin Han, Srbija), naselje u Srbiji